F8 — восьмой студийный альбом американской рок-группы Five Finger Death Punch, выпущенный 28 февраля 2020 года, лейблом Better Noise Music (и первый альбом группы на этом лейбле). Это первый альбом группы вместе с новым барабанщиком, Чарли Энгеном, присоединившийся после ухода Джереми Спенсера.

9 мая 2019 года группа выпустила видео, в котором объявила о записи нового альбома. 2 декабря 2019 года группа выпустила сингл «Inside Out», объявив, что их предстоящий восьмой студийный альбом будет называться F8 и выйдет 28 февраля 2020 года. Согласно гитаристу группы, Золтану Батори, F8 является перерождением группы.

Список композиций

Участники записи 
 Айвен Муди — вокал
 Золтан Батори — гитара
 Джейсон Хук — гитара
 Крис Кейл — бас-гитара
 Чарли Энген — ударные, перкуссия

Чарты

Примечания 

Альбомы Five Finger Death Punch